Бе́рзін — зросійщений варіант латиського прізвища Берзіньш.

 Берзін Едуард Оскарович (1931—1997) — радянський учений, доктор історичних наук, автор робіт з історії та культури Південно-Східної Азії.
 Берзін Олександр Олександрович — Герой Росії.
 Берзін Рейнгольд Йосипович (1888—1939) — радянський військовий діяч.
 Берзін Ян Андрійович (1901—1956) — Герой Радянського Союзу.
 Берзін Ян Карлович (1889—1938) — керівник радянської військової розвідки.

Єврейські прізвища